130-ият западен меридиан или 130° западна дължина e меридиан, който преминава от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Северна Америка, Тихия океан и Антарктида до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност с 50-и източен меридиан.

з130-и западен меридиан